Гутьеррес де ла Конча () — испанская фамилия. Известные носители:
 Гутьеррес де ла Конча, Мануэль (1808—1874) — испанский генерал, маркиз дель Дуэро.
 Гутьеррес де ла Конча, Хосе (1810—1885) — испанский генерал и государственный деятель, маркиз де ла Абана.